Сисакет () — одна из северо-восточных провинций Таиланда, граничит на юге с Камбоджей.

Граничит с провинциями (с запада по часовой стрелке) — Сурин, Ройет, Ясотхон и Убонратчатани.
Административный центр — город Сисакет.

Географическое положение

Климат

Население 
В провинции говорят на следующих языках: исанском, кхмерском (диалект ) и языке Суай (, ) (диалекты Кууй (), Кой (), Суай ()).

Административное деление 

Провинция разделена на 22 района (ампхе), которые подразделяются на 206 тамбонов и 2411 поселений-деревень (мубанов):

Ссылки 

 Официальный сайт провинции

Провинции Таиланда